Maysville (Carolina do Norte)
Maysville (Geórgia)
Maysville (Iowa)
Maysville (Kentucky)
Maysville (Missouri)
Maysville (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos